

События 
 611—643 — Король Уэссекса Кинегил.
 Хроника Павла Диакона сообщает об опустошении славянами Истрии.
 Весна — Колумбан обосновался в области алеманнов, в Брегенце на Бодленском озере.
 Взятие персами Антиохии.
 Поражение персов в сражении с арабским племенем бакр у урочища зŷ-Кāр
 Ликвидация персами арабского государства Лахмидов

Родились 
 Зейд ибн Сабит — один из сподвижников пророка Мухаммеда.
 Лев II (папа римский).

Скончались 
 Ах-Неоль-Мат — правитель Баакульского царства со столицей в Лакам-Ха (Паленке).
 Дезидерий Вьеннский — архиепископ Вьена.
 Келвульф (король Уэссекса).
 Смарагд (экзарх Равенны) — византийский государственный и церковный деятель.

См. также